Blutorange steht für:

 die Frucht, siehe Orange (Frucht) #Sorten
 die Farbe RAL 2002, siehe RAL-Farbe #Orange